Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Fimarcon » :
 Le régiment de Fimarcon dragons (1673-1678)
 Le régiment de Fimarcon dragons (1678-1710)

Regiment de Fimarcon